Vladimir Nikolajevič Golikov (), ruski hokejist, * 20. junij 1954, Penza, Rusija.

Golikov je v sovjetski ligi igral za kluba Himik Voskresensk in Dinamo Moskva, skupno je na 435-ih prvenstvenih tekmah dosegel 172 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil štiri zlate in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 129-ih tekmah, na katerih je dosegel 54 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 73
|
| 5
| 10
| 4
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
|
| 18
| 26
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 34
| 19
| 17
| 36
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 42
| 24
| 14
| 38
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 23
| 16
| 39
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 13
| 10
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 36
| 14
| 11
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 9
| 11
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 19
| 8
| 3
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 235
| bgcolor="#7FFF00" | 161
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 297
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Dinamo Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih